BRB kan syfta på:

 BrB – den centrala straffrättsliga lagen i Sverige
 BRB – landskod i ISO 3166-1 för Barbados
 BRB – en svensk beredskapsorganisation, se Byggnads- och reparationsberedskapen
 brb – ett uttryck på internet från engelska be right back, se internetslang
 BRB – Black-Red-Black, det vill säga svart-röd-svart, ett sjömärke som är placerat direkt på ett grund eller hinder, se punktmärken